lek – substancja lecznicza
 lek – waluta Albanii
 Lek – rzeka w Holandii
 Lek – słoweńskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne
 Lek – album grupy Thinkadelic
 LEK – Lekarski Egzamin Końcowy